Geslacht
 Van den Branden, Belgisch adellijk geslacht
 Van den Branden de Reeth, Belgisch adellijk geslacht

Personen met de achternaam Van den Branden / van den Branden
 Adrien van den Branden de Reeth, Belgisch edelman, politicus en magistraat
 Félix van den Branden de Reeth, Belgisch edelman en politicus
 Frans Van den Branden, Belgisch syndicalist en politicus
 Frans Jozef Peter van den Branden, Belgisch schrijver
 Jean van den Branden de Reeth, Zuid-Nederlands edelman
 Sascha Van den Branden, Belgisch zwemster

Zie ook 
 Van den Brande (doorverwijspagina)